Le terme grec tekes' (ο τεκές), du turc tekke ou tekye (تكيه), est souvent lié au rebetiko et possède deux significations :
 lieu où se réunissent les confréries soufies : voir Khanqah ;
 fumoir où l'on a pour habitude de fumer le narguilé.

Rebetiko